ACSF steht als Abkürzung für:

 Air Charter Safety Foundation
 All-China Sports Federation
 American Clean Skies Foundation
 Amical Club Sportif de Fontenay
 Artificial cerebrospinal fluid (künstliche Zerebrospinalflüssigkeit)
 Atkinson Center for a Sustainable Future
 Australian Core Skills Framework
 Automatically Commanded Steering Function

Abkürzung